

Wydarzenia 

 Europa
 Panajtios przybył do Rzymu

Urodzili się 
 Sima Qian, chiński historyk